TPF steht für:
 Entscheide des Schweizerischen Bundesstrafgerichts (Amtliche Sammlung)
 The Perl Foundation, gemeinnütziger Verein zur Förderung der Programmiersprache Perl
 Technologie-Portfolio, ein Planungsinstrument für das strategische Technologiemanagement
 Terrestrial Planet Finder, ein Weltraumprojekt 
 Transaction Processing Facility, ein Echtzeitbetriebssystem der Firma IBM für S/390- und zSeries-Großrechner
 Thermoplastischer Faserstoff
 Peter O. Knight Airport (IATA-Code), Flughafen bei Tampa, Florida, USA
 Third-Party-Financing, auch Finanzierungs-Contracting  oder Anlagenbau-Leasing genannt

tpf steht für:
 transports publics fribourgeois (deutsch: Freiburgische Verkehrsbetriebe), ein schweizerisches Transportunternehmen des öffentlichen Verkehrs
 Tarpia (ISO-639-3-Code), eine der Ozeanischen Sprachen

TPF